Gaio Livio Salinatore (pretore 202 a.C.)
Gaio Livio Salinatore (console 188 a.C.)